FX-Music Group Filipowicz sp.j. – dystrybutor sprzętu muzycznego w Polsce. Firma założona w 2002 roku przez Stefana Menca i Piotra Filipowicza. FX-Music Group posiadając dwa oddziały: Biuro główne mieszczące się wraz z punktem serwisowym w Częstochowie przy ul. Kopernika 10/12, oraz Biuro Handlowe wraz z magazynem w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 57, zajmuje się importem, dystrybucją i promocją instrumentów i akcesoriów muzycznych oraz produktów pro audio renomowanych producentów ze Stanów Zjednoczonych, Korei, Włoch, Belgii i Szwajcarii.

FX – Music reprezentuje w Polsce następujących producentów:

 B.C. Rich Guitars (USA) – gitary elektryczne i basowe
 Black Diamond Strings (USA) – struny gitarowe
 Blade Guitars (Szwajcaria) – szwajcarskie gitary elektryczne i basowe
 Ddrum (USA) – perkusje akustyczne i elektroniczne
 Dean Guitars (USA) – gitary elektryczne, basowe, akustyczne, klasyczne i inne instrumenty strunowe
 Gallistrings (Włochy) – struny gitarowe
 Genz-Benz (USA) – wzmacniacze gitarowe
 Krank Amps (USA) – wzmacniacze gitarowe
 Kustom (USA) – wzmacniacze gitarowe i systemy pro audio
 Lem (Włochy) – sprzęt nagłośnieniowy, mikrofony
 Parker Guitars (USA) – gitary elektryczne i basowe
 PRS Guitars (USA) – znane gitary elektryczne i basowe
 Rivera Amplifiers (USA) – wzmacniacze gitarowe najwyższej jakości
 Samick Guitars (Korea) – gitary elektryczne, basowe, akustyczne i klasyczne
 Sit Strings (USA) – struny gitarowe
 Stagg (Belgia) – wszystkie grupy instrumentów

FX-Music Group współpracuje z muzykami jak m.in. Janusz „Yanina” Iwański (Maanam), Nigel Kennedy, Paweł „Klima” Klimczak (Lombard, Armia), Tomek „Lipa” Lipnicki (Lipali, She, Illusion), Krzysztof Misiak (Chylińska), Marek Raduli (Pi-Er-Dwa, ex Budka Suflera), Jarosław Śmietana oraz muzycy grupy Hunter, którzy w prezentują sprzęt z oferty FX – Music na swoich koncertach.

Obok swojej działalności handlowej FX – Music wspiera i promuje młode talenty poprzez udział i sponsoring nagród na różnego rodzaju imprezach muzycznych, np. Gitarowy Top, Jeleniogórska Liga Rocka, Targi Muzyczne Music Media w Krakowie.

Linki zewnętrzne 
 http://www.fxmusic.pl – oficjalna strona dystrybutora

Polskie przedsiębiorstwa handlu detalicznego
Przedsiębiorstwa w Częstochowie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2002